John McDiarmid est un nom pouvant faire référence à:

John Stewart McDiarmid (1882-1965), homme politique canadien du Manitoba
 (1911-1982), joueur de tennis américain
 (1913-2002), académicien et expert en espionnage canadien

Voir aussi

McDiarmid, John